Hillischer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Theodor Hillischer (1850–1926), österreichischer Zahnarzt und Erfinder
 Josef Hermann Hillischer (1825–1897), österreichischer Schriftsteller, Arbeiterdichter